Ананко Дмитро Васильович — російський футболіст
 Ананко Євген Павлович (1958) — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Ананко Костянтин Павлович (1903 — ?) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Ананко Юрій Олександрович (1971) — український письменник і перекладач.